Елена Не́стерова:
 Нестерова, Елена Валентиновна (род. 1972) — российский писатель-фантаст, поэтесса и сказочница, журналист. 
 Нестерова, Елена Васильевна (1938—1986) — русская советская поэтесса.